Soure kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Soure, Brasilien, Pará, 
 Caucaia, ort, Ceará, 
 Nova Soure (ort), Bahia, 
 Soure kommun, Brasilien, 

Robotskapade Brasilienförgreningar